TC è una canzone degli SHW apparsa nell'album e-life uscito nei negozi nell'ottobre 2008 per l'etichetta fiorentina Incipit Recordings. È stata pubblicata nel 2008 dall'editore Alkemist Fanatix Europe come primo singolo dell'album e la versione studio dura 4 minuti e 2 secondi.

La canzone è una ballata in stile pop rock caratterizzata da chitarre spigolose e dal suono grunge. Spicca nell'album per il sound asciutto e minimalista.

Nel settembre 2008 è stato anche girato un videoclip visionario del brano sotto la guida del regista fiorentino Michele Rosania del Dirac Studio.